Hat Yai (stad), een stad in de Thaise provincie Songkhla
Hat Yai (plaats), een plaats in de Thaise provincie Rayong
Amphoe Hat Yai, het gelijknamige district waarin de stad Hat Yai ligt in de provincie Songkhla
Internationale Luchthaven Hat Yai, de internationale luchthaven bij de stad Hat Yai